

Cinema 
 Il vampiro – film del 1914 diretto da Vittorio Rossi Pianelli
 Vampyr - Il vampiro (Vampyr – Der Traum des Allan Grey) – film del 1932 diretto da Carl Theodor Dreyer 
 Il vampiro (The Vampire Bat) – film del 1933 diretto da Frank Strayer
 Il vampiro (Dead Men Walk) – film del 1943 diretto da Sam Newfield
 Il vampiro (The Vampire) – film del 1957 diretto da Paul Landres
 Il vampiro –  film del 2002 diretto da Marco Speroni

Letteratura 
 Il vampiro (The Vampyre) – racconto di John Polidori del 1819

Musica 
 Il vampiro (Der Vampyr) – opera del 1828 di Heinrich Marschner

Teatro 

 Il vampiro – opera teatrale del 1820 di James Planché

Pagine correlate 
Vampiro (disambigua)